Листон има више значења:
 Листон (Индијана)
 Листон (Северна Дакота)